Mytho est l'apocope du mot mythomane.

Œuvre de Fiction 
 le Mytho Just Go With It (2011), film américain réalisé par Dennis Dugan ;
 les Mythos (2011), film français réalisé par Denis Thybaud ;
 Mytho (bande dessinée), bande dessinée scénarisée par Rutile et dessinée par Zimra ;
 Mytho (série télévisée), une série télévisée diffusée en 2019 sur Arte.

Toponymie 
Mytho (ou Mỹ Tho) est une ville du Viêt Nam située au sud ouest de Hô Chi Minh-Ville

Autres 
Mytho (du nom Mỹ Tho) est un des anciens noms du navire Armorique.

Homonymie de titre